Nagy Krisztina (1969) asztaliteniszező
 Nagy Kriszta (1972) Tereskova, festő, intermédia művész, alternatív énekesnő
 Nagy Krisztina (?) kézilabdázó
 Nagy Krisztina (?) röplabdázó

Hasonló névvel
P. Nagy Krisztina (1956) színésznő Peremartoni Krisztina művésznévvel